Il singolare dell'ATP Buenos Aires 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Guillermo Coria era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gastón Gaudio ha battuto in finale Mariano Puerta 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Carlos Moyá (quarti)
  Gastón Gaudio (campione)
  Guillermo Cañas (secondo turno)
 n/a

 Juan Ignacio Chela (primo turno) 
 Filippo Volandri (primo turno) 
 Rafael Nadal (quarti) 
 Mariano Zabaleta (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 2005
ATP Tour 2005